Туше́ ( — касаться, дотрагиваться) — имеет несколько значений:

 Туше, Мари (1549—1638) — официальная фаворитка короля Карла IX.
 Туше — коммуна во Франции.
 В музыке — характер, способ прикосновения (также нажима, удара) к клавишам фортепиано и других клавишных инструментов, влияющий на силу и окраску звука.
 В живописи — манера нанесения штрихов или наложения красок.
 В спорте:
 В фехтовании — колющий удар, нанесённый в соответствии с правилами.
 В борьбе — положение борца, при котором его сопернику по общему правилу засчитывается чистая победа.

См. также 
 Туш

Примечания 

Фехтование
Музыкальные термины
Артикуляция (музыка)
Единоборства
Спортивная терминология